Pierre Jeannin kan syfta på:

* Pierre Jeannin (omkring 1540–1622/1623), fransk statsman, diplomat och författare
 Pierre Jeannin (1924–2004), fransk historiker